|-
|(38751)||2000 QN207|| align=right|16,4|| align=right|2,265|| align=right|0,116|| align=right|0,82|| align=right|3,409||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38752)||2000 QY207|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,166|| align=right|1,57|| align=right|3,665||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38753)||2000 QE217|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,014|| align=right|3,35|| align=right|3,299||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38754)||2000 QG217|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,104|| align=right|6,21|| align=right|3,440||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38755)||2000 QR227|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,130|| align=right|2,28|| align=right|4,132||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38756)||2000 QG228|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,188|| align=right|8,06|| align=right|4,110||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38757)||2000 RM1|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|2,06|| align=right|3,592||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38758)||2000 RS2|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,132|| align=right|7,10|| align=right|3,451||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38759)||2000 RD3|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,064|| align=right|7,27|| align=right|3,672||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38760)||2000 RG3|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,145|| align=right|6,93|| align=right|3,665||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38761)||2000 RH3|| align=right|14,4|| align=right|2,907|| align=right|0,285|| align=right|12,51|| align=right|4,955||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38762)||2000 RK4|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,230|| align=right|7,86|| align=right|3,789||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38763)||2000 RW5|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,189|| align=right|1,16|| align=right|3,795||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38764)||2000 RB6|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,224|| align=right|10,66|| align=right|3,880||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38765)||2000 RU6|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,136|| align=right|9,41|| align=right|4,533||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38766)||2000 RV6|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,107|| align=right|4,83|| align=right|3,577||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38767)||2000 RB7|| align=right|15,0|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|3,74|| align=right|4,117||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38768)||2000 RF7|| align=right|14,9|| align=right|2,425|| align=right|0,184|| align=right|1,87|| align=right|3,775||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38769)||2000 RS7|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,256|| align=right|11,17|| align=right|4,420||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38770)||2000 RT8|| align=right|14,0|| align=right|2,808|| align=right|0,204|| align=right|3,99|| align=right|4,705||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38771)||2000 RP9|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,204|| align=right|3,44|| align=right|3,829||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38772)||2000 RR9|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|4,05|| align=right|4,192||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38773)||2000 RY9|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,832||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38774)||2000 RD10|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,102|| align=right|5,18|| align=right|3,657||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38775)||2000 RZ10|| align=right|13,4|| align=right|2,639|| align=right|0,227|| align=right|6,64|| align=right|4,285||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38776)||2000 RK11|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,260|| align=right|2,96|| align=right|3,612||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38777)||2000 RS17|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,212|| align=right|14,45|| align=right|4,095||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38778)||2000 RX19|| align=right|15,3|| align=right|2,473|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|3,888||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38779)||2000 RH22|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,089|| align=right|4,30|| align=right|3,288||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38780)||2000 RX30|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|5,37|| align=right|3,707||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38781)||2000 RN31|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,177|| align=right|3,96|| align=right|3,559||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38782)||2000 RP31|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,122|| align=right|8,23|| align=right|4,530||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38783)||2000 RU35|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,276|| align=right|11,18|| align=right|4,565||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38784)||2000 RT42|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,152|| align=right|5,69|| align=right|3,597||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38785)||2000 RR43|| align=right|14,0|| align=right|2,564|| align=right|0,160|| align=right|9,15|| align=right|4,104||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38786)||2000 RG45|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,98|| align=right|3,580||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38787)||2000 RU45|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,142|| align=right|5,79|| align=right|3,610||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38788)||2000 RW45|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,235|| align=right|6,04|| align=right|4,291||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38789)||2000 RB46|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,109|| align=right|4,99|| align=right|3,660||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38790)||2000 RE46|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,088|| align=right|6,00|| align=right|3,717||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38791)||2000 RU46|| align=right|14,5|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|2,29|| align=right|3,706||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38792)||2000 RA49|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,193|| align=right|8,28|| align=right|4,503||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38793)||2000 RY49|| align=right|15,2|| align=right|2,191|| align=right|0,161|| align=right|3,29|| align=right|3,242||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38794)||2000 RC50|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,171|| align=right|3,76|| align=right|3,476||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38795)||2000 RA51|| align=right|14,2|| align=right|2,464|| align=right|0,119|| align=right|6,86|| align=right|3,866||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38796)||2000 RK51|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,172|| align=right|5,75|| align=right|4,150||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38797)||2000 RW51|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|5,31|| align=right|3,352||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38798)||2000 RB54|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,010|| align=right|3,22|| align=right|4,205||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38799)||2000 RE54|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,054|| align=right|7,04|| align=right|4,458||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38800)||2000 RA55|| align=right|13,9|| align=right|2,654|| align=right|0,186|| align=right|13,13|| align=right|4,323||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38801)||2000 RS55|| align=right|14,4|| align=right|2,983|| align=right|0,155|| align=right|9,22|| align=right|5,151||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38802)||2000 RW60|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,189|| align=right|5,77|| align=right|3,376||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38803)||2000 RH62|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,191|| align=right|2,25|| align=right|3,703||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38804)||2000 RB64|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,142|| align=right|6,35|| align=right|3,688||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38805)||2000 RL65|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,154|| align=right|6,94|| align=right|3,342||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38806)||2000 RH66|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,175|| align=right|3,79|| align=right|3,417||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38807)||2000 RM68|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,164|| align=right|6,77|| align=right|3,998||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38808)||2000 RX68|| align=right|16,2|| align=right|2,442|| align=right|0,208|| align=right|1,31|| align=right|3,815||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38809)||2000 RT69|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,030|| align=right|9,78|| align=right|5,300||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38810)||2000 RP70|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,128|| align=right|3,03|| align=right|3,867||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38811)||2000 RW71|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,249|| align=right|13,03|| align=right|5,193||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38812)||2000 RL72|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,135|| align=right|2,36|| align=right|4,090||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38813)||2000 RP72|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,186|| align=right|1,03|| align=right|3,756||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38814)||2000 RR72|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,194|| align=right|3,86|| align=right|4,210||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38815)||2000 RY73|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,191|| align=right|2,40|| align=right|3,732||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38816)||2000 RZ73|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,228|| align=right|0,19|| align=right|3,536||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38817)||2000 RH74|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,158|| align=right|6,30|| align=right|3,547||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38818)||2000 RJ74|| align=right|14,7|| align=right|2,401|| align=right|0,076|| align=right|5,10|| align=right|3,719||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38819)||2000 RX75|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,136|| align=right|7,05|| align=right|3,581||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38820)||2000 RB77|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,137|| align=right|7,30|| align=right|3,587||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38821)||2000 RJ78|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,161|| align=right|2,96|| align=right|3,474||MBA||9. september 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(38822)||2000 RY83|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,083|| align=right|6,51|| align=right|3,449||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38823)||2000 RN87|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|0,62|| align=right|5,232||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38824)||2000 RG91|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,098|| align=right|1,92|| align=right|3,320||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38825)||2000 RS91|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,803||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38826)||2000 RZ92|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,107|| align=right|10,58|| align=right|3,676||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38827)||2000 RQ93|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,069|| align=right|4,36|| align=right|3,441||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38828)||2000 RQ94|| align=right|16,6|| align=right|2,125|| align=right|0,067|| align=right|2,68|| align=right|3,098||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38829)||2000 RQ96|| align=right|15,4|| align=right|2,352|| align=right|0,109|| align=right|5,85|| align=right|3,607||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38830)||2000 RK99|| align=right|12,2|| align=right|3,932|| align=right|0,187|| align=right|14,96|| align=right|7,795||HLD||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38831)||2000 RC105|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,170|| align=right|12,13|| align=right|4,311||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38832)||2000 RH105|| align=right|14,5|| align=right|2,619|| align=right|0,193|| align=right|10,00|| align=right|4,237||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38833)||2000 SC|| align=right|13,6|| align=right|2,585|| align=right|0,204|| align=right|28,06|| align=right|4,157||MBA||17. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38834)||2000 SP1|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,273|| align=right|20,22|| align=right|5,510||MBA||18. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38835)||2000 SS2|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,165|| align=right|13,51|| align=right|4,248||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38836)||2000 SS19|| align=right|14,6|| align=right|2,715|| align=right|0,104|| align=right|11,35|| align=right|4,472||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38837)||2000 SM23|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,167|| align=right|10,31|| align=right|4,160||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38838)||2000 SB31|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,116|| align=right|3,53|| align=right|3,342||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38839)||2000 SU32|| align=right|16,0|| align=right|2,241|| align=right|0,097|| align=right|2,79|| align=right|3,354||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38840)||2000 SH39|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,194|| align=right|13,67|| align=right|4,369||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38841)||2000 SH43|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,143|| align=right|5,99|| align=right|3,526||MBA||26. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(38842)||2000 SW44|| align=right|15,4|| align=right|2,238|| align=right|0,183|| align=right|3,26|| align=right|3,349||MBA||26. september 2000||Nachi-Katsuura||Nachi-Katsuura
|-
|(38843)||2000 SN49|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,090|| align=right|4,53|| align=right|3,466||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38844)||2000 SW58|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,039|| align=right|5,00|| align=right|3,279||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38845)||2000 SL59|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,191|| align=right|2,17|| align=right|4,099||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38846)||2000 SH68|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,179|| align=right|3,69|| align=right|3,780||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38847)||2000 SJ68|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,109|| align=right|14,65|| align=right|4,325||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38848)||2000 SN68|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,104|| align=right|6,57|| align=right|3,602||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38849)||2000 SS68|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,041|| align=right|3,94|| align=right|3,391||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38850)||2000 SW68|| align=right|16,3|| align=right|2,158|| align=right|0,052|| align=right|0,60|| align=right|3,169||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38851)||2000 SM69|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,022|| align=right|4,22|| align=right|4,002||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38852)||2000 SR70|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,121|| align=right|3,25|| align=right|4,168||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38853)||2000 SW71|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,181|| align=right|13,92|| align=right|4,167||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38854)||2000 SY71|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,193|| align=right|3,43|| align=right|3,824||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38855)||2000 SY81|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,065|| align=right|4,62|| align=right|3,910||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38856)||2000 SH87|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,257|| align=right|8,86|| align=right|4,026||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38857)||2000 SE88|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,218|| align=right|9,24|| align=right|4,657||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38858)||2000 SB91|| align=right|12,7|| align=right|3,099|| align=right|0,139|| align=right|13,58|| align=right|5,455||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38859)||2000 SL92|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,174|| align=right|11,49|| align=right|4,244||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38860)||2000 SH100|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,105|| align=right|9,18|| align=right|3,722||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38861)||2000 SB104|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,145|| align=right|2,65|| align=right|4,060||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38862)||2000 SD105|| align=right|15,1|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|3,21|| align=right|3,776||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38863)||2000 SX108|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,075|| align=right|1,91|| align=right|3,507||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38864)||2000 SZ108|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,161|| align=right|1,97|| align=right|4,043||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38865)||2000 SD111|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,129|| align=right|2,39|| align=right|3,468||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38866)||2000 SK111|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,763||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38867)||2000 SF112|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|5,097||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38868)||2000 SX112|| align=right|15,6|| align=right|2,171|| align=right|0,177|| align=right|6,51|| align=right|3,198||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38869)||2000 SL113|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,110|| align=right|4,98|| align=right|3,426||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38870)||2000 SQ114|| align=right|15,0|| align=right|2,642|| align=right|0,073|| align=right|3,43|| align=right|4,294||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38871)||2000 SO115|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,165|| align=right|5,84|| align=right|3,637||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38872)||2000 SP116|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,156|| align=right|1,50|| align=right|5,775||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38873)||2000 SB117|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,178|| align=right|2,63|| align=right|4,075||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38874)||2000 SZ119|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,139|| align=right|4,88|| align=right|3,384||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38875)||2000 SA120|| align=right|13,2|| align=right|3,008|| align=right|0,097|| align=right|9,19|| align=right|5,216||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38876)||2000 SX120|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,062|| align=right|7,18|| align=right|3,640||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38877)||2000 SE121|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,181|| align=right|5,61|| align=right|3,221||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38878)||2000 SL121|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,129|| align=right|14,96|| align=right|4,093||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38879)||2000 SO121|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|6,67|| align=right|3,729||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38880)||2000 SD123|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,204|| align=right|11,45|| align=right|4,196||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38881)||2000 SE123|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|4,027||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38882)||2000 SG123|| align=right|15,1|| align=right|2,287|| align=right|0,087|| align=right|5,63|| align=right|3,458||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38883)||2000 SZ123|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,170|| align=right|3,58|| align=right|3,767||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38884)||2000 SF124|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,118|| align=right|5,36|| align=right|3,600||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38885)||2000 SG126|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,066|| align=right|16,08|| align=right|4,467||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38886)||2000 SW126|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,180|| align=right|7,16|| align=right|5,446||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38887)||2000 SN134|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,209|| align=right|12,14|| align=right|5,356||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38888)||2000 SA137|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,073|| align=right|12,75|| align=right|4,176||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38889)||2000 SJ146|| align=right|15,2|| align=right|2,341|| align=right|0,122|| align=right|6,76|| align=right|3,581||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38890)||2000 SO146|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|4,57|| align=right|3,427||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38891)||2000 SO148|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,246|| align=right|4,21|| align=right|4,630||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38892)||2000 SS148|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,043|| align=right|22,00|| align=right|4,384||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38893)||2000 SH149|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,053|| align=right|3,18|| align=right|4,190||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38894)||2000 SC152|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,193|| align=right|3,45|| align=right|4,494||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38895)||2000 SE152|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|7,60|| align=right|3,462||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38896)||2000 SB153|| align=right|16,1|| align=right|2,518|| align=right|0,162|| align=right|0,63|| align=right|3,995||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38897)||2000 SO154|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,143|| align=right|2,26|| align=right|3,793||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38898)||2000 SD155|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,210|| align=right|3,48|| align=right|3,674||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38899)||2000 SG157|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,044|| align=right|0,79|| align=right|3,527||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38900)||2000 SH157|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,158|| align=right|6,10|| align=right|3,671||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38901)||2000 SQ157|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|3,29|| align=right|3,567||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38902)||2000 SO158|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,047|| align=right|21,86|| align=right|4,413||MBA||22. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38903)||2000 SP160|| align=right|13,4|| align=right|3,057|| align=right|0,199|| align=right|18,29|| align=right|5,345||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38904)||2000 SG162|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,187|| align=right|13,50|| align=right|4,007||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38905)||2000 SW167|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,062|| align=right|3,93|| align=right|4,071||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38906)||2000 SE169|| align=right|14,1|| align=right|2,357|| align=right|0,088|| align=right|6,01|| align=right|3,618||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38907)||2000 SC170|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,137|| align=right|8,01|| align=right|4,842||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38908)||2000 SX170|| align=right|14,6|| align=right|2,340|| align=right|0,106|| align=right|8,32|| align=right|3,579||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38909)||2000 SQ172|| align=right|12,5|| align=right|3,049|| align=right|0,059|| align=right|12,75|| align=right|5,323||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38910)||2000 SA178|| align=right|13,9|| align=right|3,022|| align=right|0,083|| align=right|10,08|| align=right|5,252||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38911)||2000 SW178|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,045|| align=right|5,34|| align=right|3,791||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38912)||2000 SK179|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,091|| align=right|8,47|| align=right|3,775||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38913)||2000 SY184|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,153|| align=right|14,58|| align=right|4,101||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38914)||2000 SQ186|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,081|| align=right|5,67|| align=right|3,583||MBA||21. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38915)||2000 SR189|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,209|| align=right|10,53|| align=right|4,086||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38916)||2000 SY189|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,090|| align=right|21,62|| align=right|5,473||MBA||22. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38917)||2000 SE190|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|3,48|| align=right|3,310||MBA||23. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38918)||2000 SS205|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,162|| align=right|2,48|| align=right|3,672||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38919)||2000 SS218|| align=right|13,8|| align=right|2,684|| align=right|0,191|| align=right|14,00|| align=right|4,395||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38920)||2000 SW218|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,096|| align=right|14,12|| align=right|4,294||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38921)||2000 SG219|| align=right|14,1|| align=right|2,800|| align=right|0,198|| align=right|10,46|| align=right|4,684||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38922)||2000 SF221|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|7,66|| align=right|3,503||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38923)||2000 SM221|| align=right|14,2|| align=right|2,663|| align=right|0,124|| align=right|11,13|| align=right|4,346||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38924)||2000 SB222|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,089|| align=right|12,02|| align=right|5,358||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38925)||2000 SE222|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,111|| align=right|13,50|| align=right|3,619||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38926)||2000 SH226|| align=right|14,2|| align=right|2,521|| align=right|0,234|| align=right|6,91|| align=right|4,002||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38927)||2000 SV226|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,099|| align=right|10,43|| align=right|5,116||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38928)||2000 SY226|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,113|| align=right|15,89|| align=right|5,581||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38929)||2000 SH227|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,137|| align=right|12,86|| align=right|4,125||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38930)||2000 SW230|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,063|| align=right|1,99|| align=right|4,454||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38931)||2000 SY234|| align=right|14,1|| align=right|2,737|| align=right|0,146|| align=right|10,01|| align=right|4,528||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38932)||2000 SL236|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,009|| align=right|4,82|| align=right|4,610||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38933)||2000 SE237|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,480||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38934)||2000 SB239|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,132|| align=right|7,26|| align=right|3,538||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38935)||2000 SC239|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,238|| align=right|8,78|| align=right|4,616||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38936)||2000 SD258|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,112|| align=right|2,18|| align=right|4,136||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38937)||2000 SL258|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,088|| align=right|4,48|| align=right|4,282||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38938)||2000 SU258|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,109|| align=right|6,61|| align=right|3,515||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38939)||2000 SH260|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,090|| align=right|11,05|| align=right|4,204||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38940)||2000 SY265|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|3,418||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38941)||2000 SN269|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,030|| align=right|6,09|| align=right|3,775||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38942)||2000 SA271|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,165|| align=right|5,53|| align=right|3,672||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38943)||2000 SQ273|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,055|| align=right|13,75|| align=right|4,394||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38944)||2000 SF274|| align=right|14,3|| align=right|2,731|| align=right|0,171|| align=right|3,15|| align=right|4,511||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38945)||2000 SO274|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,209|| align=right|3,63|| align=right|3,566||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38946)||2000 SS274|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,060|| align=right|1,90|| align=right|3,427||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38947)||2000 SD287|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,082|| align=right|11,30|| align=right|3,722||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38948)||2000 ST292|| align=right|14,0|| align=right|2,732|| align=right|0,060|| align=right|8,76|| align=right|4,515||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38949)||2000 SJ295|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,188|| align=right|14,79|| align=right|4,533||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38950)||2000 ST295|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,091|| align=right|7,45|| align=right|3,425||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38951)||2000 SA296|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|6,09|| align=right|3,368||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38952)||2000 SG309|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,105|| align=right|6,56|| align=right|3,523||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38953)||2000 SK310|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,250|| align=right|21,02|| align=right|3,647||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38954)||2000 SD313|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,081|| align=right|14,13|| align=right|4,236||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38955)||2000 SE319|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,125|| align=right|11,42|| align=right|4,572||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38956)||2000 SR336|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,088|| align=right|14,00|| align=right|4,278||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38957)||2000 SZ336|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,137|| align=right|6,75|| align=right|3,800||MBA||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(38958)||2000 SL337|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,140|| align=right|1,04|| align=right|4,531||MBA||25. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38959)||2000 SE363|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,138|| align=right|3,46|| align=right|3,439||MBA||20. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38960)||2000 TS|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,283|| align=right|1,19|| align=right|5,284||MBA||2. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(38961)||2000 TG1|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,178|| align=right|1,80|| align=right|4,446||MBA||1. oktober 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(38962)||2000 TN2|| align=right|13,7|| align=right|2,794|| align=right|0,187|| align=right|8,92|| align=right|4,668||MBA||5. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(38963)||2000 TJ14|| align=right|15,0|| align=right|2,946|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|5,054||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38964)||2000 TU18|| align=right|16,0|| align=right|2,711|| align=right|0,076|| align=right|1,29|| align=right|4,462||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38965)||2000 TB29|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,210|| align=right|10,56|| align=right|4,253||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38966)||2000 TW35|| align=right|15,8|| align=right|2,697|| align=right|0,160|| align=right|2,63|| align=right|4,429||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38967)||2000 TF36|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,067|| align=right|4,32|| align=right|4,215||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38968)||2000 TF55|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,176|| align=right|1,29|| align=right|4,664||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38969)||2000 TV55|| align=right|14,9|| align=right|2,236|| align=right|0,177|| align=right|7,73|| align=right|3,343||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38970)||2000 TC58|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,101|| align=right|4,64|| align=right|3,997||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38971)||2000 TQ60|| align=right|14,4|| align=right|2,644|| align=right|0,109|| align=right|14,77|| align=right|4,299||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38972)||2000 TE61|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,168|| align=right|12,60|| align=right|3,890||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38973)||2000 TQ61|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,226|| align=right|11,68|| align=right|4,248||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38974)||2000 TK62|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,082|| align=right|2,27|| align=right|3,498||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38975)||2000 TH66|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,130|| align=right|2,03|| align=right|3,428||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38976 Taeve||2000 UR|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,102|| align=right|5,01|| align=right|3,842||MBA||21. oktober 2000||Drebach||G. Lehmann
|-
|(38977)||2000 UV|| align=right|14,7|| align=right|3,195|| align=right|0,189|| align=right|0,51|| align=right|5,709||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38978)||2000 UA2|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,159|| align=right|4,47|| align=right|4,287||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38979)||2000 UB2|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,146|| align=right|4,74|| align=right|5,246||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38980)||2000 UJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,277|| align=right|6,53|| align=right|3,643||MBA||23. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(38981)||2000 UW3|| align=right|13,7|| align=right|3,230|| align=right|0,019|| align=right|20,53|| align=right|5,804||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38982)||2000 UD4|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,056|| align=right|6,17|| align=right|3,744||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38983)||2000 UT4|| align=right|14,9|| align=right|2,385|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,682||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38984)||2000 UZ4|| align=right|14,9|| align=right|3,321|| align=right|0,241|| align=right|0,50|| align=right|6,052||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38985)||2000 UA5|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,095|| align=right|2,42|| align=right|4,847||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38986)||2000 UP5|| align=right|14,7|| align=right|2,530|| align=right|0,179|| align=right|6,15|| align=right|4,024||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38987)||2000 UB8|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|1,35|| align=right|4,285||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38988)||2000 UJ12|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,123|| align=right|1,44|| align=right|3,700||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38989)||2000 UF13|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,236|| align=right|5,47|| align=right|3,840||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38990)||2000 UZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,051|| align=right|5,99|| align=right|4,595||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38991)||2000 UE19|| align=right|13,6|| align=right|2,678|| align=right|0,171|| align=right|12,53|| align=right|4,382||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38992)||2000 UN20|| align=right|15,3|| align=right|2,900|| align=right|0,052|| align=right|2,97|| align=right|4,939||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38993)||2000 UX20|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,116|| align=right|6,02|| align=right|3,286||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38994)||2000 UZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,097|| align=right|9,48|| align=right|4,127||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38995)||2000 UJ24|| align=right|14,4|| align=right|2,805|| align=right|0,095|| align=right|6,73|| align=right|4,697||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38996)||2000 UM25|| align=right|14,7|| align=right|2,384|| align=right|0,133|| align=right|5,80|| align=right|3,680||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38997)||2000 UF26|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,211|| align=right|13,51|| align=right|4,142||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38998)||2000 UP26|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|12,33|| align=right|4,428||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38999)||2000 UV26|| align=right|13,6|| align=right|2,689|| align=right|0,143|| align=right|14,56|| align=right|4,409||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39000)||2000 UZ26|| align=right|16,7|| align=right|2,354|| align=right|0,160|| align=right|5,68|| align=right|3,612||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov